Заба́рино (), село,
Забаринский сельский совет,
Зачепиловский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322281001. Население по переписи 2001 года составляет 396 (197/199 м/ж) человек.

Является административным центром Забаринского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Александровка.

Географическое положение 
Село Забарино находится на реке Вшивая (в основном на левом берегу), выше по течению в 3-х км расположено село Лукашовка (Красноградский район), ниже по течению на расстоянии в 1 км — село Александровка.

История 
 1800 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 КСП им. 8-го Марта.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Памятный знак воинам-односельчанам, погибшим на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн. 1917—1920 гг., 1941—1945 гг. Установлен в 1965 году.
 8 древних курганов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района